Współpracownicy Polskiego Słownika Biograficznego – autorzy biogramów w Polskim Słowniku Biograficznym (PSB). Od 1935 do 2017 współpracowało z PSB ok. 4000 autorów.

Najwięcej biogramów napisali: Stanisław Konarski (337), Stanisław T. Sroka (300), Marian Tyrowicz (284), Wacław Szczygielski (226), Stefan Kieniewicz (204), Stanisław Marian Brzozowski (197), Henryk Barycz (186), Rościsław Skręt (175), Julian Samujłło (Sulima-Samujłło) (157), Jan Pachoński (151), Halina Kowalska (141), Adam Przyboś (141), Władysław Konopczyński (140), Eligiusz Kozłowski (131), Włodzimierz Dworzaczek (130), Bronisław Natoński (110), Tadeusz Wasilewski (122), Janina Bieniarzówna (110), Zdzisław Grot (107), Janusz Bieniak (107) i Zdzisław Kosiek (101).

Przypisy

Bibliografia